Lesquin peut faire référence à  :

Toponyme 
 Lesquin, ville française du département du Nord.
 Aéroport de Lille-Lesquin
 Gare de Lesquin
 Union sportive de Lesquin
 Mont Lesquin, mont possédant la plus haute falaise au monde, aux îles Crozet (Terres australes et antarctiques françaises) dans l'océan Indien

Patronyme 
 Guillaume Lesquin (1803-1830), navigateur français ayant fait naufrage aux îles Crozet.